Vernon County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Vernon County Courthouse (Nevada, Missouri), NRHP-ID 97000630
 Vernon County Courthouse (Viroqua, Wisconsin), NRHP-ID 80000200